A marosvásárhelyi Szent Erzsébet-kápolna a város egyik legrégibb kápolnája volt, amely az évszázadok során nyomtalanul eltűnt. Az első írásos említése a 16. századból, 1552-ből származik és arról ír, hogy a kápolnát a tordai országgyűlés az evangélikusoknak ígérte oda, az oltár gondnokának lakásával együtt. A további írásos említések hiányában nem lehet tudni, hogy külön kápolna vagy a két templom egyikéhez tartozó mellékkápolna volt-e. Az viszont tény, hogy Szenterzsébet utca, ahol valószínűleg állt a vallási épület még 1641-ben is a szent nevét viselte.

Külső hivatkozás 
 Marosvásárhely történetéből 1, Mentor Kiadó, Marosvásárhely , 2007, 161. oldal

Marosvásárhely keresztény templomai, kolostorai
Románia katolikus templomai, kolostorai